Srnić ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Srnić (* 1988), serbischer Radrennfahrer
 Dragoljub Srnić (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Slavoljub Srnić (* 1992), serbischer Fußballspieler